Afrikanska mästerskapet i fotboll 1974 spelades i Egypten. Precis som under 1972 års turnering deltog åtta lag, i två fyralagsgrupper där de två bästa i varje grupp gick till semifinal. Zaïre vann turneringen för andra gången (första segern kom som DR Kongo), genom att spela 2–2 mot Zambia i finalen och slå dem med 2–0 i omspel. Zaire kvalificerade sig senare för VM 1974 senare samma år.

Kvalspel

Preliminär omgång

Omgång 1

Omgång 2

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Skytteligan
 Mulamba N'daye (9 mål)

Externa länkar
RSSSF

1974 i Egypten
1974
Internationella fotbollstävlingar i Egypten
Fotbollsåret 1974